Manukjan ist der Familienname folgender Personen:

 Aghassi Manukjan (1967–2018), armenischer bzw. sowjetischer Ringer
 Aram Manukjan (1879–1919), armenischer Revolutionär, Politiker und General
 Heworh Manukjan (* 1993), ukrainischer Boxer
 Maksim Manukjan (* 1987), armenischer Ringer
 Mchitar Manukjan (* 1973), sowjetischer und armenischer Ringer
 Wasgen Manukjan (* 1946), armenischer Politiker

Siehe auch:
 Manoukian